Titus este un nume de familie sau prenume masculin de origine sabină care se poate referi la:

 Titus, un împărat roman din dinastia Flaviilor
 Titus Tatius, un rege legendar roman, după unele izvoare istorice rege al sabinilor
 Titus Livius, istoric latin
 Titus Sempronius Longus, consul roman care a participat la Bătălia de la Trebia
 Tit, colaborator al Sfântului Pavel, menționat în Noul Testament
 Titus al Bizanțului, episcop al Bizanțului
 Titus Pomponius Atticus (110/109 î.Hr. – 32 î.Hr.)
 Titus (prenume), un prenume masculin

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine